Переволоки — топоним (от основы переволок):

Белоруссия 
  — деревня, Чудинский сельсовет, Ганцевичский район, Брестская область

Россия 
 Переволоки (Безенчукский район) — село, административный центр одноименного муниципального образования в Безенчукском районе Самарской области.
 Переволоки — сельское поселение (муниципальное образование) в Безенчукском районе Самарской области.
 Переволоки (Сызранский район) — село в городском поселении Междуреченск Сызранского района Самарской области.
 Переволоки — железнодорожный остановочный пункт на территории Самарской области.
 Переволоки — пристань, начало волока из реки Самары, притока Волги, в реку Камыш-Самару, приток Урала.
 Переволоки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 
 Переволока
 Переволочная
 Переволочня

Примечания